Charles Heuzey (1876-1938), homme politique français ;
 Léon Heuzey (1831-1922), archéologue français ;
 Louis Heuzey (1863-1901), industriel, homme politique français, fils du précédent ;
 Pierre Heuzey (1875-1910), homme politique français, cousin du précédent ;
 Juliette Heuzey (1865-1952), écrivaine française ;
 René Heuzey (né en 1959), plongeur et cinéaste français.

Voir aussi